Tchantchès (personage)
Tchantchès (planetoïde)